

Костюнино — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Костюнино — присілок, Щолковський міський округ, Московська область